ZWM ist die Abkürzung für

 Zentrale Werkzeug- und Maschinenfabrik, siehe Siemens Electronics Assembly Systems
 Zentralwerkstatt für Verkehrsmittel, siehe Rhein-Neckar-Verkehr
 Zentrum für Wissenschaftsmanagement
 Zertifizierter Wundmanager

ZWM